The Dresden Files steht für:

 The Dresden Files (deutsch Die dunklen Fälle des Harry Dresden), Romanreihe von Jim Butcher (ab 2000)
 The Dresden Files (Fernsehserie), US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie (2007)
 The Dresden Files Roleplaying Game, Rollenspielsystem